Попис становништва општине Книн по насељеним местима, 1991. 

Општина Книн
 површина: 1.079 km²
 становништво: 42.954
 насеља: 42

Национални састав по насељима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:

Види још 
 Книн

Извори 
 Попис становништва СФРЈ 1991. године

Книн
Град Книн